Makalös kommt aus der schwedischen Sprache und bedeutet "makellos".

 Für das 1561 auf Kiel gelegte Schiff Makalös siehe Mars (Schiff, 1561)
 Für das schwedische Renaissanceschloss Makalös in Stockholm siehe Makalös (Schloss).